La saison 1990-1991 est la seizième saison de la SM-Liiga.

Le TPS Turku remporte la saison régulière puis les séries éliminatoires en battant le KalPa Kuopio 4 matchs à 1 et devient ainsi champion de Finlande pour la troisième saison consécutive.

Déroulement 
Les douze équipes de la division élite jouent chacune un total de 44 matchs lors de la saison régulière. Une victoire rapporte deux points, un match nul un point et une défaite aucun point. Les six premières équipes sont qualifiées pour les séries éliminatoires, les deux premières étant exemptées de .

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Classement 

Le SaiPa Lappeenranta est relégué et est remplacé par le JoKP Joensuu. Le Lukko Rauma se maintient en battant le Kärpät Oulu 3 matchs à 1 en barrage.

Meilleurs pointeurs 
Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Séries éliminatoires 
Les quarts de finale se jouent au meilleur des trois rencontres, les demi-finales en cinq confrontations et la finale en sept matchs. Le match pour la troisième place se joue en une seule rencontre.

Trophées et récompenses

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Finlande de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1990
Hockey sur glace en 1991
1990 en Finlande
1991 en Finlande